Ann Willing, nata Ann (o Anne) Louisa Bingham (1764-1801) – politica statunitense
 Martina Willing (1959) – atleta paralimpica, fondista e biatleta tedesca
 Nick Willing (1961) – regista, sceneggiatore e produttore televisivo britannico
 Thomas Willing (1731-1821) – politico e banchiere statunitense
 Ute Willing (1958) – attrice tedesca